«Пирамида капиталистической системы» () — принятое название  американской карикатуры 1911 года, основанной на русской листовке, выпущенной около 1900 года. Карикатура обыгрывает тему социальной стратификации социальным классом и экономическим неравенством. Работу характеризовали как «знаменитую», «известную и широко повторённую».

Она была опубликована в газете организации «Индустриальные рабочие мира»  (The International Publishing Co., Кливленд, Огайо, США) в 1911 году, авторами были названы «Неделькович, Брашич и Кухарич».

Изображение показывает «социальную пирамиду» в буквальном смысле — иерархию с немногими богатыми наверху и бедными массами внизу пирамиды. Пирамида увенчана , который представляет собой капитализм; верхний этаж, We rule you (), занят членами  и лидерами государств. Под ними духовенство (We fool you, ), после чего идёт армия (We shoot at you, ) и буржуазия (We eat for you, ). Низ пирамиды удерживается работниками (We work for all… We feed all, ).

Работа основана на карикатуре Николая Лохова 1901 года для Союза русских социалистов, обыгрывающей социальную иерархию Российской империи. Оригинальное изображение показывало рабочих, поддерживающих пирамиду на согнутых спинах, со стансом: «Но настанетъ пора — возмутится народъ, / Разогнетъ он согбенную спину, / И дружнымъ, могучимъ напором плеча / Опрокинетъ он эту махину».

Значимые отличия между российским оригиналом 1900 года и американской производной работой 1911 года включают в себя замену чёрного орла Российской империи мешком денег, царя и царицы — более обобщённой тройкой людей (монархом и правителями в костюмах), двух из трёх православных духовных лиц — на католического кардинала и протестантского пастора, и Русской императорской армии — на более обобщённую группу солдат. Отсутствует и революционный призыв. На обеих карикатурах упавший ребёнок или ребёнок-рабочий символизируют бремя рабочих. Другим общим элементом является красный флаг, поднятый среди рабочих и символизирующий зарождение социалистического движения.

Общий посыл карикатуры — критика капиталистической системы с её иерархией силы и богатства. Она также показывает, что рабочий класс поддерживает все другие, и если он перестанет поддерживать систему, то развалит существующий общественный порядок. Этот тип критики капитализма приписывается французскому социалисту Луи Блану.

Примечания 

1900 год в России
1911 год в США
Карикатура
Экономическое неравенство